

Ronda Eliminatoria 

|}

 Equipos exentos ronda eliminatoria:Atlético Madrid, Venissieux Lyon, Skif Krasnodar, RK Borak Banjaluka, SKP Bratislava y TUSEM Essen.

Segunda fase 

{| cellspacing=0 width=100%
|-
|align=center|
|-
|align=center|CampeónRK Borak Banjaluka título

Enlaces externos 
 Sito ufficiale dell'European Handball Federation 
 Archivio IHF Cup 1991

Temporadas de la Copa EHF
Balonmano en 1990
Balonmano en 1991